Preobraschenije (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Preobraschenije (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Preobraschenije (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Preobraschenije-Insel

Siehe auch:
 Preobraschenje (Begriffsklärungsseite)